

Geografia 
 Laurie – comune francese del Cantal
 Laurie – villaggio statunitense del Missouri
 Isola Laurie – isola dell'arcipelago delle Orcadi Meridionali, in Antartide.
 Monte John Laurie – monte canadese

Onomastico
 Laurie – ipocoristico inglese dei nomi Laura e Lorenzo
 Inflessione inglese del cognome Lauria

Persone 
 Hugh Laurie – attore, scrittore e musicista britannico
 Piper Laurie – attrice statunitense
 Stephen P. Laurie – astronomo britannico
 William Kennedy Laurie Dickson – regista e inventore britannico

Fantasia 
 Laurie Juspeczyk – supereroina dei fumetti nota come Spettro di Seta II

Pagine correlate 
Lawrie